Mello – település Franciaországban
Mello – település Olaszországban

Mello – egy kitalált szereplő a Note című manga- és animesorozatban.